Rhabdastrella är ett släkte av svampdjur. Rhabdastrella ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Rhabdastrella